Quattro unità della Koninklijke Marine olandese hanno portato il nome di Hr. Ms. Kortenaer:

  - corazzata costiera della classe Evertsen, varata nel 1894 e radiata nel 1920
  - cacciatorpediniere della classe Admiralen, varato nel 1927 e affondato in azione nel 1942
  - cacciatorpediniere della classe S, varato nel 1942 come britannico , acquistato dai Paesi Bassi nel 1945 e radiato nel 1963
  - fregata della classe Kortenaer, varata nel 1976, ceduta alla Marina greca nel 1997 e rinominata Kountouriotis, ancora in servizio.